Licența Publică Generală GNU este o licență software foarte utilizată, prima versiune a ei fiind scrisă de Richard Stallman.

Versiunea 3 a licenței GPL (GPLv3) a fost publicată pe 29 iunie 2007 după aproape 2 ani de lucru și consultări publice. În 2005 FSF a anunțat începerea lucrului la versiunea a 3-a a GPL, și în ianuarie 2006 a publicat prima schiță pentru consultări publice.

GPLv3 a fost scrisă de Richard Stallman, cu consiliere legislativă oferită de Eben Moglen și Software Freedom Law Center.

Traducere neoficială în limba română a versiunii 3

This is an unofficial translation of the GNU General Public License into Romanian. It was not published by the Free Software Foundation, and does not legally state the distribution terms for software that uses the GNU GPL—only the original English text of the GNU GPL does that. However, we hope that this translation will help Romanian speakers understand the GNU GPL better.

Aceasta este o traducere neoficială a Licenței Publice Generale GNU în limba română. Ea nu a fost publicată de către Fundația pentru Software Liber și nu exprimă condițiile legale de distribuire a programelor care utilizează GNU GPL – numai textul original în limba engleză al Licenței GNU GPL face acest lucru. Cu toate acestea, sperăm că această traducere va ajuta vorbitorii de limba română să înțeleagă Licența GNU GPL mai bine.

LICENȚA PUBLICĂ GENERALĂ GNU 

Versiunea 3, 29 iunie 2007

Copyright (C) 2007 Free Software Foundation, Inc. <http://fsf.org/>

Copierea și distribuirea copiilor nemodificate ale acestui document sunt permise oricărei persoane, dar modificarea este interzisă.

Preambul 

Licența Publică Generală GNU este o licență liberă pentru programe de calculator și alte lucrări, care folosește drepturile de autor pentru a transmite aceste libertăți utilizatorilor.

Cele mai multe licențe pentru programe de calculator și alte tipuri de lucrări sunt concepute pentru a vă priva de libertatea de a copia și modifica lucrările respective. Din contra, Licența Publică Generală GNU este gândită să garanteze libertatea Dumneavoastră de a copia și modifica toate versiunile unui program – pentru a se asigura că el rămâne liber pentru toți utilizatorii săi. Noi, Fundația Pentru Software Liber, folosim Licența Publică Generală GNU pentru majoritatea programelor noastre de calculator; ea se aplică, de asemenea, oricărei alte lucrări lansate sub această licență de autorii săi. Și Dumneavoastră puteți să o aplicați programelor Dumneavoastră.

Când vorbim despre programe libere, ne referim la libertate, nu la preț. Toate Licențele Publice Generale sunt concepute astfel încât să se asigure că aveți libertatea de a distribui copii ale programelor libere (și de a încasa bani pentru ele, dacă doriți), de a primi codul-sursă sau de a-l obține dacă aveți nevoie de el, de a modifica programele sau de a folosi părți din ele în noi programe libere și de a ști că puteți face toate aceste lucruri.

Pentru a vă proteja drepturile, trebuie să îi împiedicăm pe alții să vă răpească aceste drepturi sau să vă ceară să renunțați la ele. De aceea, Dumneavoastră aveți anumite responsabilități atunci când distribuiți copii ale programelor sau când le modificați: responsabilitatea de a respecta libertățile altora.

De exemplu, dacă distribuiți altora copiile unui asemenea program, gratis sau contra cost, trebuie să transmiteți destinatarilor aceleași libertăți pe care le-ați primit, la rândul Dumneavoastră. Trebuie să vă asigurați că ei, de asemenea, primesc sau pot obține codul-sursă. Și trebuie să le arătați termenii licenței, astfel încât ei să își cunoască drepturile.

Dezvoltatorii care folosesc GNU GPL vă protejează drepturile în două etape: (1) își asumă drepturile de autor asupra programelor și (2) vă oferă această Licență, dându-vă dreptul legal de a copia, distribui și/sau modifica programele.

Pentru a proteja legal dezvoltatorii și autorii, GPL arată clar că nu există nici o garanție pentru aceste programe libere. Pentru a respecta atât utilizatorii, cât și dezvoltatorii, GPL cere ca versiunile modificate ale programelor să fie marcate ca atare, astfel încât eventualele lor probleme de funcționare să nu fie atribuite, în mod greșit, autorilor versiunilor anterioare.

Unele dispozitive sunt proiectate să îi împiedice pe utilizatori să instaleze sau să ruleze versiuni modificate ale programelor pe care le conțin, deși fabricantul poate face acest lucru. Acest fapt este fundamental incompatibil cu scopul de a proteja libertatea utilizatorilor de a modifica programele. Abuzuri sistematice în acest domeniu apar în zona produselor destinate uzului individual, adică exact în zona unde sunt total inacceptabile. De aceea, am conceput această versiune a GPL pentru a împiedica folosirea acestor produse. Dacă asemenea probleme vor apărea, semnificativ, în alte domenii, suntem gata să le acoperim și pe acestea în versiunile viitoare ale GPL, protejând astfel libertatea utilizatorilor.

În sfârșit, orice program este amenințat permanent de patentele software. Statele nu trebuie să permită patentelor să restricționeze dezvoltarea și utilizarea programelor pentru calculatoarele de uz general, dar, acolo unde o fac, dorim să evităm pericolul ca patentele aplicate unui program liber să îl transforme efectiv într-unul proprietar. Pentru a preveni acest lucru, GPL se asigură că patentele nu pot fi folosite pentru a face programul neliber.

Termenii și condițiile precise pentru copiere, distribuire și modificare sunt cele care urmează.

TERMENI ȘI CONDIȚII

0. Definiții 

Termenul „Această Licență” se referă la versiunea 3 a Licenței Publice Generale.

Termenul „Drepturi de Autor” înseamnă, de asemenea, legi asemănătoare legii drepturilor de autor, care se aplică altor feluri de lucrări, cum ar fi măștile semiconductoare.

Termenul „Programul” se referă la orice lucrare pentru care se pot cere drepturi de autor, licențiată sub această Licență.  Fiecare persoană care primeste licența este referită ca „Dumneavoastră”.  „Licențiații” și „destinatarii” pot fi persoane fizice sau juridice.

A „modifica” o lucrare înseamnă a copia din ea sau a o adapta, total sau parțial, într-un mod care necesită permisiunea deținătorului dreptului de autor, altul decât acela de a efectua o copie exactă. Lucrarea rezultată poartă numele de „versiune modificată” a celei originale sau lucrare „bazată pe” cea originală.

Prin „lucrare aflată sub licență” se înțelege programul sau o altă lucrare bazată pe acesta.

A „propaga” o lucrare înseamnă a face cu ea orice acțiune care, fără permisiune, v-ar face direct sau indirect responsabil de violarea legii drepturilor de autor, cu excepția acțiunii de a executa programul pe un calculator sau de a modifica o copie privată.  Propagarea include fapte cum ar fi copierea, distribuirea (cu sau fără modificări), publicarea și - în unele țări - și alte acțiuni.

Prin a „transmite” o lucrare se înțelege orice fel de propagare care permite terților să facă sau să primească copii ale lucrării. Simpla interacțiune cu un utilizator, prin intermediul unei rețele de calculatoare, fără transferul unei copii, nu constituie transmitere.
 
O interfață cu utilizatorul afișează „notificări legale corespunzătoare” atunci când include o facilitate comodă și foarte vizibilă prin care (1) afișează o notă corespunzătoare asupra drepturilor de autor și (2) spune utilizatorului că nu există garanții asupra lucrării (cu excepția cazului când aceste garanții există), că licențiații pot transmite lucrarea sub această Licență și cum poate vizualiza o copie a acestei Licențe.  Dacă interfața afișează o listă de comenzi-utilizator sau opțiuni, cum ar fi un meniu, se consideră că o opțiune proeminentă în listă îndeplinește criteriul arătat.

1. Cod sursă 

Prin „codul sursă” al unei lucrări se înțelege acea formă a lucrării pe care este preferabil a se executa modificări asupra ei.  Prin „cod obiect” al unei lucrări se înțelege orice formă a sa care nu este cod sursă.

O „Interfață Standard” este o interfață care constituie fie un standard oficial, definit de un organism de standardizare recunoscut, sau, în cazul interfețelor specificate pentru un anumit limbaj de programare, unul larg folosit de către dezvoltatorii care lucrează în acel limbaj.

„Bibliotecile Sistem” ale unei lucrări în format executabil includ orice componentă, alta decât lucrarea în ansamblul ei, care (a) este inclusă în forma normală a unei componente majore, dar nu este parte a acelei componente majore și (b) servește numai pentru a permite lucrării să funcționeze împreună cu acea componentă majoră sau să implementeze o interfață standard care este disponibilă publicului sub formă de cod sursă. În acest context, o „componentă majoră” înseamnă o parte importantă (nucleu, sistem de ferestre etc.) a sistemului de operare respectiv (dacă există), pe care lucrarea în format executabil rulează, sau un compilator folosit pentru a produce lucrarea, sau un interpretor de cod obiect folosit pentru a o executa.

„Sursa Corespondentă” a unei lucrări în formă de cod obiect este constituită din întregul cod sursă necesar pentru a genera, instala și (pentru o lucrare în format executabil) rula codul obiect, precum și a modifica lucrarea, inclusiv scripturile necesare pentru a controla acest proces.  Totuși, aceasta nu include Bibliotecile Sistem ale lucrării, utilitare generale sau programe libere disponibile pe larg care sunt folosite nemodificate în efectuarea acelor activități dar care nu sunt parte a lucrării.  De exemplu, Sursa Corespondentă include fișierele care definesc interfața asociată cu fișierele sursă ale lucrării și codul sursă pentru bibliotecile partajate și subprogramele legate dinamic de care lucrarea are nevoie prin design, cum ar fi prin comunicații de date sau controlul fluxului între acele subprograme și alte părți ale lucrării.

Sursa Corespondentă nu trebuie să includă nimic din ceea ce utilizatorii pot regenera automatic din alte părți ale Sursei Corespondente. 

Sursa Corespondentă pentru o lucrare în formă de cod sursă este chiar acea lucrare.

2. Libertăți fundamentale 

Toate drepturile oferite sub această licență sunt oferite pe durata dreptului de autor asupra Programului, și sunt irevocabile atâta timp cât condițiile sunt împlinite. Această Licență afirmă explicit drepturile dumneavoastră nelimitate de a executa programul nemodificat. Rezultatele din urma executiei unui produs sub licență sunt acoperite de această licență numai dacă rezultatul, în funcție de conținutul său, constituie un produs acoperit de licență. Această licență afirmă dreptul dumneavoastră la utilizare cinstită sau alt echivalent, așa cum este oferit de legea pentru dreptul de autor.

Puteți elabora, rula sau propaga „lucrări aflate sub licență” pe care să nu le transmiteți, fără condiții atâta timp cât licența dumneavoastră rămâne valabilă. Puteți transmite „lucrări aflate sub licență” altor persoane doar în scopul ca acestea să opereze modificări pentru dumneavoastră în mod exclusiv, sau pentru a vă furniza facilitățile necesare rulării lucrărilor respective, cu condiția de a vă conforma termenilor acestei Licențe în transmiterea oricăror materiale pentru care nu dețineți drepturi de autor. Așadar, persoanele care elaborează sau rulează „lucrări aflate sub licență” pentru dumneavoastră trebuie să facă acest lucru în numele dumneavoastră exclusiv, sub controlul dumneavoastră direct, în termeni care le împiedică să copieze și să distribuie materialul.

Transmiterea în orice alte circumstanțe este permisă doar în condițiile prevăzute mai sus. Sub-autorizarea nu este permisă; secțiunea 10 face ca acest lucru să nu fie necesar.

3. Protejarea drepturilor legale ale utilizatorilor împotriva legii anti-circumvenție 

Nici o lucrare aflată sub licență nu poate fi considerată ca o măsură
tehnologică efectivă sub nici o obligație impusa de lege, în conformitate cu
articolul 11 al tratatului WIPO pentru drepturi de autor, adoptat la 20
decembrie 1996, sau alte legi similare care interzic sau restricționează
circumvenția unor asemenea măsuri.

Dacă transmiteți o lucrare aflată sub licență, renunțați la orice putere legală
de a împedica circumvenția măsurilor tehnologice pană în măsura în care
asemenea circumventie este efectivă prin exercitarea drepturilor sub această
Licentă referitor la lucrare, și dezmințiți orice intenție de a împedica
circumvenția măsurilor tehnologice.

4. Transmiterea copiilor nemodificate 

Puteți transmite copii nemodificate ale codului sursă al Programului, în
forma în care ați primit-o, prin orice mediu, cu condiția să specificați
vizibil pe fiecare copie o notă privind dreptul de autor; să păstrați
intacte toate notele referitoare la această Licență și orice termeni
nepermisivi care se aplică codului sursă, adaugați în concordanță cu secțiunea
7; să păstrați neschimbate toate notele privind absența oricărei garanții,
precum și să distribuiți o copie a acestei Licențe împreună cu Programul.

Puteți pretinde sau nu o sumă de bani pentru copiile pe care le distribuiți,
de asemenea puteți oferi contra cost suport tehnic sau garanție.

5. Transmiterea versiunilor cu sursă modificată 

Puteți transmite o lucrare bazată pe Program, în format sursă, în termenii stipulați de secțiunea 4, trebuind îndeplinite următoarele condiții:
 a) lucrarea trebuie să includă note foarte clare menționând faptul că dumneavoastră ați modificat-o, precum și data modificării.
 b) lucrarea trebuie să includă note foarte clare care să menționeze că este distribuită în condițiile prezentei Licențe și alte condiții adăugate la secțiunea 7. Această condiție modifică pe cea din secțiunea 4, de a păstra intacte toate notele.
 c) trebuie să licențiati întreaga lucrare, ca un tot unitar, sub prezenta Licență, oricui intră în posesia unei copii. Această Licență se va aplica, așadar, împreună cu alți termeni adiționali la secțiunea 7, întregii lucrări, precum și tututor componentelor sale, indiferent de modul în care sunt asamblate. Această Licență nu conferă permisiunea de a licenția lucrarea într-un alt mod, dar nu invalidează o asemenea permisiune dacă pe aceasta ați primit-o separat.
 d) dacă lucrarea posedă interfețe utilizator interactive, fiecare dintre acestea trebuie să afișeze note legale corespunzătoare; totuși, dacă Programul are interfețe interactive care nu afișează aceste note, lucrarea nu trebuie să le afișeze în mod obligatoriu.
O compilație a unei lucrări aflate sub licență cu alte lucrări independente, care nu sunt prin natura acestora extensii ale lucrării licențiate, și care nu sunt combinate cu aceasta astfel încât să alcătuiască un program mai mare, în sau pe un mediu de stocare sau distribuție, este numită "agregat" dacă compilația și drepturile de autor rezultate nu sunt utilizate pentru a limita accesul sau drepturile legale ale utilizatorilor compilației dincolo de ceea ce lucrările individuale permit. Includerea unei lucrări licențiate într-un asemenea agregat nu determină ca această licență să se aplice și la celelalte componente ale agregatului.

6. Transmiterea lucrărilor care nu sunt în format sursă 

Puteți transmite o lucrare licențiată, în format obiect, în termenii secțiunilor 4 si 5, cu condiția să transmiteți și codul sursă corespunzător în termenii acestei Licențe, într-una din următoarele modalități:
 a) să transmiteți codul obiect într-un, sau cuprins într-un, produs fizic (incluzând un mediu fizic de distribuție), însoțit de codul sursă corespunzător pe un mediu de stocare durabil utilizat pentru transfer de date.
 b) să transmiteți codul obiect într-un, sau cuprins într-un, produs fizic (incluzând un mediu fizic de distribuție), însoțit de o ofertă scrisă, valabilă pentru cel puțin trei ani și cu condiția ca dumneavoastră să oferiți gratuit părți componente sau suport tehnic pentru modelul de produs respectiv, oricui deține codul obiect, sau (1) o copie a codului sursă pentru tot programul inclus în produsul protejat de această Licență, pe un mediu de stocare durabil utilizat pentru transfer de date, contra unui preț care să nu fie mai mare decât prețul rezonabil pentru a transfera codul sursă, sau (2) acces pentru a copia gratis codul sursă de pe un server de rețea.
 c) să transmiteți copii individuale ale codului obiect împreună cu o copie a ofertei scrise pentru a furniza codul sursă corespunzător. Această alternativă este permisă doar în mod ocazional și necomercial, și doar dacă ați primit codul obiect împreună cu o asemenea ofertă, în concordanță cu sub-secțiunea 6b.
 d) să transmiteți codul obiect oferind acces dintr-un loc desemnat (gratis sau contra unui preț) și să oferiți acces echivalent la codul sursă în același mod și în același loc, în mod gratuit. Nu este necesar să obligați recipienții să copie codul sursă împreună cu codul obiect. Dacă locul de copiere a codului obiect este un server de rețea, codul sursă se poate găsi și pe un alt server (gestionat de dumneavoastră sau de o terță parte) care suportă facilități de copiere alternativă, cu condiția de a menține note clare alături de codul obiect, specificând locul unde se găsește codul sursă corespunzător.
Indiferent de serverul care găzduiește codul sursă, sunteți obligat să vă asigurați că acesta este disponibil atât timp cât este necesar să satisfaceți aceste cerințe.
 e) să transmiteți codul obiect utilizând transmisii punct-la-punct, cu condiția de a informa alte părți despre locul în care codul obiect și codul sursă corespunzător sunt oferite publicului, în mod gratuit, conform sub-secțiunii 6d.
O porțiune separabilă a codului obiect, al cărei cod sursă este exclus din codul sursă corespunzător, ca bibliotecă de sistem, nu trebuie neapărat inclusă în codul obiect transmis.
Un "Produs utilizator" este fie (1) un "produs de consum", care reprezintă orice proprietate personală utilizată în mod normal pentru scopuri personale, familiale sau aplicații casnice, fie (2) orice produs proiectat sau vândut pentru a fi incorporat într-o locuință. Pentru a determina dacă un produs este de consum, cazurile neclare trebuie rezolvate în favoarea acoperirii. Pentru un produs particular primit de către un anumit utilizator, "folosit normal" se referă la o utilizare tipică sau uzuală pentru acea clasa de produse, indiferent de starea utilizatorului particular sau de modul în care acel utilizator folosește produsul, sau se așteaptă să poată folosi produsul. Un produs este de consum indiferent dacă produsul are utilizări substanțial comerciale, industriale sau de către consumatori, dacă o asemenea utilizare este singurul mod semnificativ de folosire a
produsului.
"Informații privind instalarea" unui produs de consum desemnează orice metode, proceduri, chei pentru autorizare, sau alte informații necesare pentru a instala și executa versiuni modificate a lucrării licențiate în acel produs, pornind de la o versiune modificată a codului sursă corespunzător. Informațiile trebuie să fie suficiente pentru a se asigura că funcționarea continuă a codului obiect modificat nu este în vreun fel împiedicată sau alterată datorită modificârilor facute.
Dacă transmiteți un cod obiect sub acoperirea acestei secțiuni într-un, sau cu, sau special pentru a fi folosit într-un produs utilizator, iar transmiterea se petrece ca parte a unei tranzacții în care dreptul de proprietate și de utilizare a produsului utilizator este transferat recipientului în mod permanent sau pentru un termen fixat (indiferent de modul în care este caracterizată tranzacția), codul sursă corespunzător transmis sub acoperirea acestei secțiuni trebuie să fie însoțit de Informațiile privind instalarea.
Această cerință nu se aplică dacă nici dumneavoastră nici o altă terță parte nu detineți posibilitatea de a instala cod obiect modificat pe produsul utilizator (spre exemplu, lucrarea a fost instalată în ROM).
Cerința de a furniza Informațiile privind instalarea nu include necesitatea de a furniza suport tehnic, garanție sau actualizări pentru lucrarea care a fost modificată sau instalată de către recipient, sau pentru Produsul utilizator în care a fost modificat sau instalat. Accesul la o rețea poate fi interzis atunci când modificarea în sine afectează efectiv operațiile de rețea sau violează regulile și protocoalele de comunicație.
Codul sursă transmis, precum și Informațiile privind instalarea furnizate, în acord cu prezenta secțiune, trebuie să fie într-un format documentat public (și având disponibilă o implementare publică în format sursă), și nu trebuie să necesite vreo parolă sau cheie pentru a fi despachetate, citite sau copiate.

7. Termeni adiționali 

"Permisiuni adiționale" sunt termeni care suplimentează termenii acestei Licențe, stipulând excepții de la una sau mai multe condiții. Permisiunile adiționale care sunt aplicabile întregului Program trebuie considerate ca si cum ar fi incluse în aceasta Licență, în măsura în care ele sunt valide în cadrul legilor aplicabile. Dacă permisiunile adiționale se aplică doar la o parte din Program, acea parte poate fi utilizată separat sub acele permisiuni, dar întregul Program rămâne guvernat de această Licență, fără legatură cu permisiunile adiționale.
Atunci când transmiteți o copie a lucrării licențiate, puteți optional sǎ eliminați alte permisiuni adiționale pentru acea copie, sau părți ale acesteia (permisiunile adiționale pot fi redactate astfel încât să fie eliminate automat în anumite cazuri în care modificați lucrarea). Puteți adăuga permisiuni adiționale, unei lucrări licențiate de către dumneavoastră, pentru care aveți sau puteți acorda permisiuni corespunzătoare privind dreptul de autor.
Fără legătură cu alte prevederi ale acestei Licențe, pentru materialul pe care îl adăugați lucrării dumneavoastră, puteți (dacă sunteți autorizat de către deținǎtorii dreptului de autor ale acelui material) suplimenta termenii acestei Licențe cu termenii:
 a) neoferind garanție sau limitând responsabilitatea în mod diferit de termenii secțiunii 15 si 16 a acestei Licențe; sau
 b) solicitând păstrarea notelor legale specificate sau contribuțiile autorilor în acel material sau în notele legale corespunzătoare afisate de lucrarea care le conține; sau
 c) interzicând interpretarea eronată a originii acelui material, sau solicitând ca versiunile modificate ale respectivului material să fie marcate in moduri rezonabile ca diferite de versiunea originală;
 d) limitând utilizarea în scopuri publicitare a numelor deținătorilor licenței sau autorilor materialului; sau
 e) refuzând să acordați drepturi sub legea mărcilor înregistrate pentru a utiliza anumite nume de mărci sau servicii de mărci; sau
 f) solicitând indemnizarea deținătorilor licenței si autorilor acelui material de către oricine care transmite materialul (sau versiuni modificate ale acestuia) cu asumări contractuale ale obligației, recipientului, sau orice obligație pe care aceste asumări contractuale o impune în mod direct asupra deținătorilor licenței si autorilor. Toti ceilalți termeni non-permisivi adiționali sunt considerați "restricții suplimentare" în înțelesul sectiunii 10. Dacă Programul pe care l-ați primit, sau orice parte a sa, conține o notă care afisează faptul că este guvernat de această Licență împreună cu un termen considerat restricție suplimentară, puteți sterge acel termen. Dacă un document conținand licența cuprinde încă o restricție, dar permite relicențierea sau transmiterea sub această Licență, puteți adăuga o lucrare licențiată guvernată de termenii documentului respectiv, cu condiția ca restricția în cauză să nu se transmită în urma acestei relicențieri sau transmitere.
Dacă adăugați termeni la o lucrare licențiată în acord cu această secțiune, trebuie sa inserați, în fisierele sursă relevante, o declarație a termenilor adiționali care se aplică acelor fisiere, sau o notă care să indice unde se găsesc termenii aplicabili.
Termenii adiționali, permisivi sau non-permisivi, pot fi declarați sub forma unei licențe scrise separat, sau specificate ca excepții; solicitările de mai sus se aplică si în acest caz.

8. Încheiere 

Nu aveți dreptul să propagați o lucrare (operă) aflată sub incidența acestei licențe, cu excepția cazurilor expres prevăzute în această licență. Orice tentativă de propagare este nulă de drept și va avea drept consecință 
imediată anularea automată a drepturilor conferite de această licență (inclusiv orice licență privind patentele acordate în cadrul paragrafului trei al secțiunii 11)

Totuși, dacă ați înlăturat toate cauzele de încălcare a Licenței, atunci licența 
de la un anumit deținător al dreptului de autor, este reactivată 
(a) cu titlu provizoriu, până când, și în situația în care, deținătorul
dreptului de autor vă încetează în mod explicit și definitiv licența și,
(b) cu titlu permanent, dacă deținătorul dreptului de autor nu reușește să vă notifice 
violarea licenței, prin mijloace acceptabile, după 60 zile de la încetarea 
cauzelor de violare a licenței.
Mai mult, licența de la un anumit deținător de drepturi de autor
este reactivată permanent dacă deținătorul dreptului de autor vă notifică privitor 
la violare, prin mijloace acceptabile, în cazul când este prima notificare 
privitoare la violarea Licenței (pentru orice operă) a acelui deținător de 
drepturi de autor și dumneavoastră înlăturați cauzele care au condus 
la violarea Licenței înainte de expirarea a 30 zile, începând de la data primirii
notificării.
Încetarea drepturilor dumneavoastră, prevăzută în această secțiune, 
nu conduce la încetarea licențelor părților care au primit copii sau drepturi
de la dumneavoastră, sub această Licență. 
Dacă drepturile dumneavoastră au fost încetate și nu au fost reactivate
cu titlu permanent, atunci nu vă calificați pentru a primi în continuare
noi licențe pentru același material în cadrul secțiunii 10.

9. Acceptarea nu este obligatorie pentru a avea o copie 

Nu sunteți obligat să acceptați această Licență pentru a primi sau executa o
copie a Programului. Propagarea lucrării licențiate care decurge
ca o consecință directă a utilizării transmisiei punct-la-punct pentru a primi
o copie identică, nu necesită acceptarea licenței. Totuși, nimic altceva decât această
Licență vă acordă permisiunea de a transmite sau modifica o lucrare licențiată.
Aceste acțiuni încalcă dreptul de autor dacă nu acceptați această Licență. Ca
urmare, modificând sau transmițând o lucrare licențiată, indicați acceptarea
dumneavoastră ca Licența să facă acest lucru.

10. Licențierea automată pentru utilizatorii din aval 

De fiecare dată când transmiteți o lucrare licențiată, recipientul
primește în mod automat o licență de la licențiatorii originari, putând
executa, modifica și distribui respectiva lucrare, în termenii acestei Licențe.
Dumneavoastră nu sunteți răspunzator pentru a impune unor terțe părți
conformitatea cu această Licență.

O "tranzacție a entității" este fie o tranzacție de transfer a controlului unei
organizații sau majoritatea acțiunilor unei organizații, fie divizarea unei
organizații, fie fuzionarea unor organizații. Dacă propagarea unei lucrări
licențiate rezultă dintr-o tranzacție a entității, fiecare parte a tranzacției
care primește o copie a lucrării, primește de asemenea alte licențe ale lucrării
pe care predecesorul părții le-a avut sau le poate da în condițiile paragrafului
precedent, plus un drept de proprietate a codului sursă corespunzător a lucrării
de la predecesor, dacă predecesorul îl are sau îl poate obține cu eforturi
rezonabile.

Nu puteți impune alte restricții suplimentare în exercitarea drepturilor
conferite sau afirmate în această Licență. Spre exemplu, nu puteți
impune o taxă de licențiere, împuternicire, sau altă pretenție de a fi
exercitate drepturile conferite de această Licență, și nu puteți iniția litigii
(inclusiv reconvențiune într-un proces) pretinzând că un patent este încălcat
prin realizarea, utilizarea, vânzarea, oferirea spre vânzare, sau importarea
programului sau orice parte a sa.

11. Patente 

Un "colaborator" este un deținător de drepturi de autor care autorizează
utilizarea programului sau lucrarea pe care se bazează programul, sub această
Licență. Lucrarea astfel licențiată este denumită "versiunea colaboratorului".
"Pretențiile esențiale de patent" ale colaboratorului reprezintă toate
pretențiile de patente deținute sau controlate de către colaborator,
achiziționate fie inainte, fie ulterior, care pot fi încălcate prin diferite
mijloace, permise de această Licență, de a realiza, utiliza sau vinde versiunea
colaboratorului, dar nu include pretenții care pot fi încălcate doar ca o
consecință a modificării ulterioare a versiunii colaboratorului. În cadrul
acestei definiții, "control" include dreptul de a acorda sublicențe ale
patentului într-o manieră consistentă cu cererile acestei Licențe.

Fiecare colaborator va acorda o licență de patent non-exclusivă, globală,
fără plată, sub pretențiile esențiale de patent de a realiza, utiliza, vinde,
oferi spre vanzare, importa și în orice caz de a executa, modifica și
distribui conținutul versiunii colaboratorului.

În urmatoarele trei paragrafe, o licență de patent este o înțelegere expresă
sau promisiune, redusă totusi, care nu impune un patent (o asemenea permisiune
expresă de a practica un patent sau acord de a nu acționa
în judecată pentru încălcarea patentului). A "acorda" o asemenea licență de
patent unei părți înseamnă a realiza o asemenea înțelegere sau acord de a nu
impune un patent acelei părți.

Dacă distribuiți o lucrare licențiată, cunoscând că se bazează pe o licență de
patent, și codul sursă corespunzător nu este disponibil pentru oricine pentru
a-l putea copia, în mod gratuit și conform termenilor acestei Licențe, prin
intermediul unui server de rețea public sau altă modalitate de acces, atunci
trebuie fie (1) să faceți disponibil codul sursă corespunzător, fie (2) să
aranjați să vă privați de beneficiul licenței de patent pentru această lucrare,
fie (3) să aranjați, într-un mod conform cu cerințele acestei Licențe,
extinderea licenței de patent pentru recipienții lucrării. "Cunoscând că se
bazează" înseamnă că aveți cunostință, pentru licența de patent, că distribuția
dumneavoastră a lucrării licențiate într-o anumită țară, sau utilizarea de către
recipient a lucrării, ar incălca unul sau mai multe patente în țara în care
aveți motive să credeți că sunt valide.

Dacă, ca urmare sau în legatură cu o singură tranzacție sau aranjament,
distribuiți sau propagați o lucrare licențiată, și acordați o licență de patent către unele
dintre părțile care recepționează lucrarea, autorizându-le să utilizeze,
distribuie, modifice sau propage o copie specifică a lucrării, atunci licența
de patent pe care o acordați este în mod automat extinsă pentru toți recipienții
lucrării licențiate și altele bazate pe aceasta.

O licență de patent este "discriminatorie" dacă nu include în aria sa de
acoperire, împiedicand exercitarea sa, sau este condiționată de, neexercitarea
unuia sau mai multe drepturi garantate de această Licență. Nu puteți distribui
o lucrare licențiată dacă sunteți parte dintr-un aranjament cu o terță parte
care distribuie software, în care dumneavoastră îi plătiți acestei terțe parte,
bazat pe extinderea activității dumneavoastră de distribuție a lucrării, și
în care terța parte acorda, oricărei părți care ar putea recepționa lucrarea
licențiată de la dumneavoastră, o licență de patent discriminatorie, (a) în
conexiune cu copiile lucrării distribuite de dumneavoastră (sau copiile
realizate după aceste copii), sau (b) în principal pentru și în conexiune
cu produse specifice sau compilații care conțin lucrarea licențiată, mai puțin
dacă ați încheiat acea înțelegere, sau acea licență de patent a fost acordată,
înainte de 28 martie 2007.

Nimic din conținutul acestei Licențe nu poate fi considerat că exclude sau
limitează orice licență implicată sau alte protecții împotriva violării care pot
fi în vigoare pentru dumneavoastră în cadrul legislației privind patentele.

12. Nerenunțarea la drepturile terților 

Dacă vă sunt impuse condiții (prin hotărâre judecatorească,
ințelegere sau altă modalitate) care intră în contradicție cu această Licență,
acestea nu vă absolvă de respectarea obligațiilor acestei Licențe. Dacă
nu puteți distribui o lucrare licențiată astfel încât să satisfaceți simultan
obligațiile față de această Licență precum și alte obligații rezonabile,
atunci ca o consecință nu puteți să distribuiți lucrarea. Spre exemplu, dacă
acceptați termenii care vă obligă sa încasați o taxă de la cei cărora le
distribuiți programul, singura modalitate pentru a putea satisface și respectivii
termenii și această Licență este de a evita complet distribuția programului.

13. Utilizarea cu Licență Publică Generală GNU Affero 

Fără legătură cu această Licență, aveți permisiunea de a lega sau
combina orice lucrare licențiată cu o altă lucrare, licențiată prin versiunea 3 a
Licenței Generale Publice GNU Affero, într-o singură lucrare, și să distribuiți
lucrarea rezultată. Termenii acestei Licențe vor continua să se aplice
părții care este lucrare licențiată, dar cerințele speciale ale Licenței
Publice GNU Affero, secțiunea 13, referitoare la interacțiunea printr-o rețea,
se vor aplica la lucrarea rezultată.

14. Versiuni revizuite ale acestei Licențe 

Free Software Foundation poate publica din când în când versiuni revizuite
și/sau noi ale Licenței Generale Publice GNU. Asemenea versiuni noi vor fi
similare în spiritul prezentei versiuni, dar pot diferi în anumite detalii
pentru a rezolva noi probleme sau îngrijorări.
Fiecare versiune poartă un număr de versiune distinct. Dacă Programul specifică
că asupra sa se aplică o anumită versiune a Licenței Generale Publice GNU "sau
orice altă versiune ulterioară", aveți opțiunea de a urma termenii și
condițiile fie a versiunii respective, fie puteți alege orice versiune
ulterioară publicată de către Free Software Foundation. Dacă Programul nu
specifică o anumită versiune a Licenței Generale Publice GNU, puteți alege orice
versiune publicată de către Free Software Foundation.
Dacă Programul specifică că un reprezentant poate decide care versiune ulterioară
ale Licenței Generale Publice GNU poate fi utilizată, atunci declarația
publică a respectivului reprezentant, de acceptare a unei versiuni, vă autorizează
permanent să alegeți versiunea respectivă pentru Program.
Versiunile ulterioare ale licenței pot să vă ofere permisiuni suplimentare sau
diferite. Totuși, nu sunt impuse obligații suplimentare vreunui autor sau
deținător de drepturi de autor, ca rezultat al alegerii dumneavoastră de a
urma o versiune ulterioară.

15. Neacordarea de garanții 

NU EXISTĂ NICI O GARANȚIE PENTRU PROGRAM, ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGILE APLICABILE. EXCEPTÂND SITUAȚIILE UNDE ESTE SPECIFICAT ALTFEL ÎN SCRIS, DEȚINĂTORII DREPTURILOR DE AUTOR ȘI/SAU ALTE PĂRȚI IMPLICATE OFERĂ PROGRAMUL "ÎN FORMA EXISTENTĂ" FĂRĂ NICI O GARANȚIE DE NICI UN FEL, EXPLICITĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A FI LIMITATĂ LA, GARANȚII IMPLICITE DE VANDABILITATE ȘI CONFORMITATE UNUI ANUMIT SCOP. VĂ ASUMAȚI ÎN INTREGIME RISCUL ÎN CEEA CE PRIVEȘTE CALITATEA ȘI PERFORMANȚA ACESTUI PROGRAM. ÎN CAZUL ÎN CARE PROGRAMUL SE DOVEDEȘTE A FI DEFECT, VĂ ASUMAȚI ÎN ÎNTREGIME COSTUL TUTUROR SERVICIILOR, REPARAȚIILOR ȘI CORECȚIILOR NECESARE.

16. Limitarea responsabilității 

ÎN NICI O SITUAȚIE, EXCEPTÂND CAZURILE ÎN CARE ESTE CERUT DE LEGILE APLICABILE SAU CA REZULTAT AL UNEI ÎNȚELEGERI SCRISE, UN DEȚINĂTOR AL DREPTURILOR DE AUTOR, SAU ORICE ALTĂ PARTE CARE POATE MODIFICA ȘI/SAU REDISTRIBUI PROGRAMUL CONFORM PERMISIUNILOR DE MAI SUS NU VA FI FĂCUT RĂSPUNZATOR PENTRU PAGUBELE DUMNEAVOASTRĂ, INCLUSIV CELE GENERALE, SPECIALE, ÎNTÂMPLĂTOARE SAU REZULTANTE, APĂRUTE DIN FOLOSIREA SAU INABILITATEA DE A FOLOSI PROGRAMUL (INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A FI LIMITAT LA PIERDEREA SAU DETERIORAREA DATELOR, SAU PIERDERILE SUFERITE DE DUMNEAVOASTRĂ SAU TERȚE PERSOANE, SAU O INCAPACITATE A PROGRAMULUI DE A INTEROPERA CU ALTE PROGRAME), CHIAR DACĂ DEȚINĂTORUL SAU TERȚA PARTE A FOST PREVENITĂ ASUPRA POSIBILITĂȚII UNOR ASEMENEA PAGUBE.

17. Interpretarea secțiunilor 15 și 16 

Dacă neacordarea de garanții și limitarea responsabilității, stipulate mai
sus, nu pot avea efect legal în conformitate cu termenii lor, instanța de
judecată trebuie să aplice legile locale cele mai apropiate de renunțarea
absolută la toate răspunderile civile în legătură cu Programul, mai puțin când
o garanție sau asumare a răspunderii însoțește o copie a Programului în
schimbul unei taxe.

SFÂRȘITUL TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

Cum să aplicați acești termeni noilor Dumneavoastră programe 

Dacă dezvoltați un nou program, și doriți să fie de cea mai mare utilitate publicului, cea mai bună metodă de a realiza acest lucru este să-l faceți liber, în așa fel încât oricine să-l poată redistribui și modifica în acești termeni.

Pentru a face acest lucru, atașați următoarea notă programului. Cel mai sigur este să o atașati începutului fiecărui fișier sursă pentru a transmite excluderea garanției; de asemenea, fiecare fișier ar trebui să conțină cel puțin linia conținând drepturile de autor și o referire la locul unde poate fi găsită întreaga notă.

<o linie cu numele programului și o scurtă prezentare a ceea ce face.>
Copyright (C) <anul>  <numele autorului>

Acest program este liber; îl puteți redistribui și/sau modifica în conformitate cu termenii Licenței Publice Generale GNU, așa cum este publicată de către Free Software Foundation; fie versiunea 3 a Licenței, fie (la latitudinea dumneavoastră) orice versiune ulterioară.

Acest program este distribuit cu speranța că va fi util, dar FĂRĂ NICI O GARANȚIE; fără macar garanția implicită de
vandabilitate sau CONFORMITATE UNUI ANUMIT SCOP. A se vedea Licența Publică Generală GNU pentru detalii.

Ar trebui să fi primit o copie a Licenței Publice Generale GNU împreună cu acest program. În caz contrar, consultați <http://www.gnu.org/licenses/>.

De asemenea, specificați modalitățile în care puteți fi contactat prin poștă electronică și normală.

Dacă programul este interactiv, modificați-l în așa fel încât să genereze o scurtă notă, asemănătoare
cu cea de mai jos, atunci când pornește în mod interactiv:

<program>  Copyright (C) <anul>  <numele autorului>
Acest program nu oferă ABSOLUT NICI O GARANȚIE; pentru detalii tastați `show w'.
Acest program este liber și sunteți bineveniți să îl redistribuiți în anumite condiții; tastați `show c' pentru detalii.

Comenzile ipotetice `show g' și `show c' ar trebui să afișeze porțiunile corespunzatoare din Licența Publică Generală. Bineînțeles, comenzile programului dumneavoastră pot fi diferite; pentru o interfață utilizator,
puteți utiliza o casetă de dialog "Despre".

De asemenea, ar trebui să obțineți un document de "renunțare la drepturile de autor" semnat de instituția pentru care lucrați (dacă lucrați ca programator) sau de școală/universitate, dacă este necesar.
Pentru mai multe informații privind acest lucru și cum să aplicați și să urmați GNU GPL, consultați
<http://www.gnu.org/licenses/>.

Licența Publică Generală GNU nu permite incorporarea programului dumneavoastră în programe proprietare.
Dacă programul dumneavoastră este o subrutină a unei biblioteci, puteți considera mai util să permiteți
legarea la bibliotecă a programelor proprietare. Dacă aceasta este ceea ce doriți, folosiți Licența Publică Generală GNU Lesser în locul acestei Licențe. Dar inainte de aceasta, vă rugăm să citiți
<http://www.gnu.org/philosophy/why-not-lgpl.html>.

Legături externe

 The General Public License, version 3

Vezi și 
Licența Publică Generală GNU

Licențe software
Software cu sursă deschisă
Software liber